Denne liste over fredede bygninger i Frederikshavn Kommune viser alle fredede bygninger i Frederikshavn Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Frederikshavn Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Frederikshavn Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Frederikshavn Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments